Boitin steht für:

 Boitin (Tarnow), Ortsteil der Gemeinde Tarnow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Boitin-Resdorf, Ortsteil der Gemeinde Lüdersdorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Florian Boitin (* 1967),  deutscher Journalist und Designer